Alfred Schreuder (1972), Nederlands voetballer en voetbalcoach
 Arjan Schreuder (1972), Nederlands langebaanschaatser
 Bert Schreuder (1929-2021), Nederlands burgemeester
 Dick Schreuder (1971), Nederlands voetballer en voetbalcoach
 Geert Schreuder (1949), Nederlands kunstschilder
 Hein Schreuder (1951), Nederlands bedrijfskundige en hoogleraar
 Hinkelien Schreuder (1984), Nederlands zwemster
 Joep Schreuder, Nederlands sportverslaggever
 Pieter Meindert Schreuder (1912-1945), Nederlands verzetsstrijder

Zie ook 
 Schröder (doorverwijspagina)